Сезон 1969/70 — 60-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 59-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в десятый раз в своей истории стал чемпионом Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Националлига.

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок европейских чемпионов 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 6 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1969/70
Чемпионат Австрии 1969/70 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1969/70 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок европейских чемпионов 1969/70 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1969 на сайте AustriaSoccer.at

1969/1970
Аустрия Вена